Симоняты — деревня в Палкинском районе Псковской области России.

Входит в состав Новоуситовской волости.

Расположена в 6 км к югу от посёлка Палкино и в 6 км к северо-западу от деревни Новая Уситва.

Население — 41 человек (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Палкинского района